VGA Planets — графическая многопользовательская компьютерная игра в жанре 4X стратегии с возможностью игры по переписке (PBEM). Игра имитирует противостояние между империями галактического масштаба. Особый акцент сделан на колонизации космоса и развитии планет, которые вы колонизировали или завоевали.

Версии игры:
 VGA Planets 3 (1991 год) — версия, ставшая наиболее популярной. Могут играть до 11 игроков (игровых рас).
 VGA Planets 4 — другая игра с подобным геймплеем, разработанная Tim Wisseman. До 30 участников; помимо уже привычных одиннадцати стандартных игровых рас добавляются новые, разработанные любителями игры.
 VGA Planets 5 StarCube (в разработке) — мультиплеерная онлайновая стратегия реального времени

Ссылки 
 Вопросы и ответы по игре VGA Planets см. на сайте Internet FAQ Archives в разделе MUD и MUSH игры
 Есть разновидности третьей версии игры с открытыми исходными кодами клиентов, например http://vpa.sourceforge.net/ и серверов, например http://www.phost.de/.
 Tim Wisseman 

Компьютерные игры по алфавиту
Игры для DOS
Игры для Linux
Пошаговые стратегии
PBEM-игры
4X-игры
Компьютерные игры 1991 года